П'ятирічки — централізовані перспективні плани у СРСР

Села:
 П'ятирічка — колишня назва села Глинянка (Житомирська область, Баранівський район)
 П'ятирічка — колишня назва села Зелений Гай (Житомирська область, Хорошівський район)
 П'ятирічка — колишня назва села Нова Миронівка (Київська область, Миронівський район)
 П'ятирічка — колишнє село Сахновщинського району Харківської області зняте з обліку рішенням Харківської обласної ради від 25 грудня 1997 року.